Het ATP-toernooi van Marseille 2014 (met de officiële naam Open 13) werd van 17 tot en met 23 februari 2014 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Het enkelspel werd gewonnen door Ernests Gulbis. Hij versloeg in de finale Jo-Wilfried Tsonga met 7-6(5) en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Julien Benneteau en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Paul Hanley en Jonathan Marray met 4-6, 7-6(6) en [13-11].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille